Gmina Sharon (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Sharon (hrabstwo Audubon)
 Gmina Sharon (hrabstwo Clinton)